Богородица Пещерна () може да се отнася за:

Манастири 
 Богородица Пещерна (Загори) – един от трите най-стари православни манастира в Загори;
 Богородица Пещерна (Аграфа) – православен манастир в Аграфа, над Кардица;
 Богородица Пещерна (Крит) – манастир на остров Крит, метох на Синайския манастир;
 Света Богородица Спилеотиса – изоставен манастир в Мелнишката крепост.
 Мега Спилео

Църкви 
 Богородица Пещерна (Корфу) – православна църква на остров Корфу;
 Богородица Пещерна (Атина) – несъществуваща православна църква на южния скат на Акропола.